Bernardo II (Bernard, Bernhard) puede referirse a:

 Bernardo II de Poitiers (f. 844)
 Bernardo II de Tolosa (f. 872)
 Bernardo II de Auvernia (841-886)
 Bernardo II de Laon (845-893)
 Bernardo II de Melguelh (f. 988)
 Bernardo II de Pallars Sobirá (f. 1049)
 Bernardo II de Haldensleben (f. 1051)
 Bernardo II de Sajonia (995-1059)
 Bernardo II de Armañac (1020-1064)
 Bernardo II de Cerdaña (f. 1067)
 Bernardo II de Bigorra (1014-1077)
 Bernardo II de Besalú (f. 1097)
 Bernardo II de Berga (f. 1118)
 Bernardo II de Balliol (f. 1190)
 Bernardo II de Lippe (1140-1224)
 Bernardo II de Cabrera (1289–1364)
 Bernardo II de Werle (1320-1382)
 Bernardo II de Sajonia-Lauenburgo (1385-1463)
 Bernardo II de Baden (1428-1458)
 Bernardo II de Brunswick-Luneburgo (1437-1464)
 Bernardo II de Vilamarí (f. 1516)
 Bernardo II del Congo (1570-1615)
 Bernardo II de Sajonia-Jena (1638-1678)
 Bernardo II de Sajonia-Meiningen (1800-1882)